Arauzo de Miel kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Arauzo de Miel (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Arauzo de Miel (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar